Сен-Фірме́н-де-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний схід від Парижа, 75 км на схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 222 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 514,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Фірмен-де-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Фірмен-де-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Фірмен-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Фірмен-де-Буа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре